Эуклидис-да-Кунья — бразильские топонимы, получившие имя писателя Эуклидиса да Куньи.

 Эуклидис-да-Кунья — муниципалитет в бразильском штате Баия;
 Эуклидис-да-Кунья — микрорегион в бразильском штате Баия;
 Эуклидис-да-Кунья-Паулиста — муниципалитет в бразильском штате Сан-Паулу.

См. также 
 Эуклидис да Кунья — бразильский писатель, поэт, социолог, журналист и историк.